Der Bundestagswahlkreis Berlin-Steglitz – Zehlendorf (Wahlkreis 79) ist einer von zwölf Berliner Wahlkreisen für die Wahlen zum Deutschen Bundestag und umfasst den Bezirk Steglitz-Zehlendorf.

Bundestagswahl 2021 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2021:

Bundestagswahl 2017 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2017:

Bundestagswahl 2013 

Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2013:

Bundestagswahl 2009 
Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2009:

Bundestagswahl 2005 
Wahlkreisergebnis der Bundestagswahl 2005:

Wahlkreisabgeordnete 

1990 besaß der Wahlkreis die Nummer 252; 1994 und 1998 die Nummer 253. 2002, 2005 und 2009 trug er die Nummer 80. Seit 2013 trägt er die Nummer 79. Der südöstliche Teil des ehemaligen Bezirks Steglitz gehörte 1990 zum damaligen Nachbarwahlkreis 255 Berlin-Tempelhof.

Einzelnachweise 

Steglitzzehlendorf
Bezirk Steglitz-Zehlendorf